Simmons se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Coralie M. Simmons
 Rebecca B. Simmons
 Herman George Simmons